BPB steht für:
 Banka per Biznes, kosovarisches Kreditinstitut
 Blackpool Pleasure Beach, ein Freizeitpark in Lancashire, England
 British Plaster Board, führender Hersteller von Gipskartonplatten, seit 2005 Teil von Compagnie de Saint-Gobain
 BIOS Parameter Block, eine Datenstruktur im Bootsektor einer Festplatte
 Boridi Airport (IATA-Code), Flughafen von Boridi, Owen-Stanley-Gebirge in Papua-Neuguinea
 Bromphenolblau, ein Triphenylmethanfarbstoff

bpb steht für:
 Bundeszentrale für politische Bildung
 Barbacoas (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Barbacoa-Sprache in Kolumbien

BPB